Baltimore (Maryland), een bijnaam voor deze stad
Charm City FC, Amerikaans voetbalteam in Gambrills, Maryland